Halálos árnyék, Stephen King 1989-ben megjelent regénye
 Halálos árnyék, Stephen King regényéből készített, 1993-ban megjelent film